

Musica 
The Imposters – gruppo musicale di Elvis Costello, formato nel 2001

Televisione 
The Imposters – episodio della serie Steve Donovan, Western Marshal (1956)
The Imposters – episodio della serie The Rough Riders (1958)

Voci correlate 
Imposter
The Imposter